Carl August Wilhelm Berends (1759-1826), médecin allemand. 
 Ethan Berends (1998-), coureur cycliste australien.
 Julius Berends (1817-1891), homme politique démocrate et imprimeur politique allemand.

Patronyme allemand